Magariños puede hacer referencia a:

Personas 
 Alejandro Magariños Cervantes (1825-1893), periodista, escritor, y abogado uruguayo.
 Antonio Magariños (1907-1966), profesor de lenguas clásicas en las universidades de Madrid y Salamanca, y también profesor en la enseñanza media.
 Carlos Alfredo Magariños (1962-), político y economista argentino.
 Juan Ángel Magariños de Morentín (1935-2010), profesor e investigador, especialista en semiótica.
 Manuel Magariños Castaños (1871-1941), periodista fundador de El Diario Español.
 Melchor Méndez Magariños (1885-1945), pintor y grabadista uruguayo.

Lugares 
 Polideportivo Antonio Magariños, instalación multi deportiva de Madrid donde se disputan partidos de baloncesto y también, en el pasado, de balonmano.

Historia, batallas 
 Caída del Fortín Magariños, episodio de la guerra del Chaco, entre Bolivia y Paraguay, días 10 y 11 de febrero de 1934.